Garland Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

* Garland Township (Benton County, Arkansas)
 Garland Township (Hempstead County, Arkansas)
 Garland Township (Miller County, Arkansas)
 Garland Township (St. Francis County, Arkansas)
 Garland Township (Beaver County, Oklahoma)
 Garland Township (Garfield County, Oklahoma)
 Garland Township (South Dakota)